Гвозди́ка может означать:

 Гвоздика () — род травянистых растений семейства Гвоздичные.
 Гвоздика  — пряность, высушеные цветочные бутоны гвоздичного дерева.
 Гвоздика, или Гвоздичное дерево () — тропическое дерево семейства Миртовые.
 «Гвоздика» — советская самоходная артиллерийская установка 2С1.